Galgengraben ist ein Gewässername:

 Galgengraben (Deutsche Thaya), rechter Zufluss der Deutschen Thaya bei Riegers, Marktgemeinde Dobersberg, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Galgengraben (Entennestgraben), rechter Zufluss des Entennestgrabens (zum Laufbach, zur Acher) gegenüber Sasbachried, Stadt Achern, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Galgengraben (Kleine Weisach), rechter Zufluss der Kleinen Weisach in Hermersdorf, Markt Vestenbergsgreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Galgengraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars nach Ehingen, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Galgengraben (Steppbachsgraben), rechter Zufluss des Steppbachsgrabens (zur Tauber) an der Eichgrundsiedlung, Stadtteil Reicholzheim, Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Galgengraben (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs (zum Stückerwasser) nach Königschaffhausen, Stadt Endingen am Kaiserstuhl, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Galgenbach
 Galgenwasser